Tavera steht für:
 Tavera, eine französische Gemeinde auf Korsika
 Tavera (Wisconsin), eine Ortschaft im Richland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Tavera (Town), eine Town(ship) im Richland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Chevrolet Tavera, einen Minivan 

Tavera ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomé Tavera Acosta (1865–1931), venezolanischer Historiker und Journalist
 Ben Tavera King (* 1952), US-amerikanischer Musiker 
 César Tavera, mexikanischer Theaterdirektor, Dramaturg und Schauspieler 
 Diego Tavera Ponce de León († 1560), spanischer Bischof von León
 Hernán Tavera (* 1990), kolumbianischer Fußballspieler
 Juan Pardo de Tavera (1472–1545), spanischer Geistlicher, Kardinal und Erzbischof von Toledo
 Lucía Tavera (* 1979), spanische Badmintonspielerin
 Michael Tavera (* 1961), US-amerikanischer Komponist
 Prisciliano Tavera Torres (* 1972), mexikanischer Unternehmer
 Ramón Tavera, mexikanischer Militär
 Trinidad Pardo de Tavera (1857–1925), philippinischer Physiker, Historiker und Politiker

Siehe auch:
 Taveras